T'Pau – gruppo musicale pop britannico
 T'Pau – personaggio di Star Trek

de:T'Pau